Starnberg steht für:

 Starnberg, Kreisstadt des Landkreises Starnberg, Regierungsbezirk Oberbayern, Bayern
 Starnberg (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Starnberg (Schiff, 1886)
 Starnberg (Schiff, 2004), Ausflugsschiff auf dem Starnberger See